Едгар Шеффілд Брайтмен (1884, Голдбрук, Масачусетс — 1952) — американський філософ, представник персоналізму.
 Сара Брайтмен Са́ра Бра́йтман (; *14 серпня 1960, Беркхемстед, Гартфордшир, Англія) — англійська співачка-сопрано, акторка і танцівниця.